El Mas d'en Cosme és una masia situada al municipi de Capçanes a la comarca catalana del Priorat.

Cosme
Edificis de Capçanes